Суперкубок Іспанії з футболу 1998 — 13-й розіграш турніру. Матчі відбулись 18 і 22 серпня 1998 року між чемпіоном і володарем кубка Іспанії клубом Барселона та фіналістом кубка Іспанії клубом Мальорка.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1998
Іспанія
Футбол